Водяные змеи, или водяные ужи () — род змей из семейства Homalopsidae, обитающих в Азии.

Описание 
Общая длина достигает 70 см. Голова уплощённая, туловище крепкое и массивное. Окраска коричневого, жёлтого, оливкового цвета.

Образ жизни 
Всю жизнь проводят в воде, населяя разного рода водоёмы в тропиках. Питаются рыбой и земноводными.

Размножение 
Это живородящие змеи.

Распространение 
Ареал распространяется от южной до восточной Азии.

Классификация 
На сентябрь 2018 года в род включают 6 видов:

Примечания

Литература 
 Sonnini & Latreille, 1802 : Histoire Naturelle des Reptiles, avec figures dessinées d’après Nature.  vol. 3, Deterville, Paris. (Enhydris, new genus, pp. 200—201).
 Goin CJ, Goin OB, Zug GR (1978). Introduction to Herpetology, Third Edition. San Francisco: W.H. Freeman. xi + 378 pp. ISBN 0-7167-0020-4. (Genus Enhydris, pp. 326—327).

Homalopsidae